En videomaskine er en maskine hvis funktion er at afspille og eller optage video. Der findes forskellige typer:
 Videooptager
 Videoafspiller (flertydig)